Weiße Mauer steht für:

Felslandschaften im Taunus, Hochtaunuskreis, Hessen:
 Weiße Mauer (Taunus), am Altkönig bei Oberursel
 Weiße Mauer (Gaulskopf), am Gaulskopf bei Friedrichsdorf

in Ägypten:
 Weiße Mauer (Ineb-Hedj), früherer Name von Memphis (Ägypten)

Siehe auch:
 Weiße Wand